Mount Bolton kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Bolton, Antarktis,

Kanada 

 Mount Bolton, Kanada, berg i Alberta och British Columbia,